Gemeente Rotterdam
Feijenoord (stadsdeel), stadsdeel van de gemeente Rotterdam
Feijenoord (wijk), woonwijk in dit stadsdeel
Feyenoord City, stedenbouwkundig project in deze wijk
 Feijenoord (Oranjeboomstraat), vroegere bioscoop
Scheepsbouw
Fijenoord, scheepswerf en machinefabriek (1825-1929)
Wilton-Fijenoord, latere scheepswerf (1929-1999)
Voetbal
Feyenoord, Rotterdamse voetbalclub
SC Feyenoord, amateurtak van deze voetbalclub
Feyenoord Futsal, de zaalvoetbalafdeling van deze voetbalclub, een eerdere naam van Futsal Rotterdam
Stadion Feijenoord, De Kuip, een voetbalstadion in Rotterdam
Andere sporten
Feyenoord Basketbal, Rotterdamse basketbalclub
Feyenoord Handbal, Rotterdamse handbalclub
HC Feijenoord, Rotterdamse hockeyclub